Estación Pasco puede referirse a las siguientes estaciones argentinas:

Pasco, de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires;
Pasco, del ferrocarril General Bartolomé Mitre, en la provincia de Córdoba;
Pasco, actualmente abandonada, ubicada en la provincia de Buenos Aires;